Fernando de Noronha puede referirse a:

 Fernando de Noronha, explorador portugués;
 Islas Fernando de Noronha, archipiélago en el Atlántico perteneciente a Brasil.